1967 Голяма награда на Нидерландия е 13-о за Голямата награда на Нидерландия и трети кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 4 юни 1967 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия